Stazione di Bagnolo del Salento
 Stazione di Bagnolo in Piano
 Stazione di Bagnolo Mella
 Stazione di Bagnolo Piemonte